M16 pode se referir a:

M16 (fuzil), uma família de fuzis de assalto usados na Guerra do Vietnã pela infantaria das forças armadas estado-unidenses (desde 1967) e, atualmente, pela Organização do Tratado do Atlântico Norte;
M16 (mina), uma mina antipessoal desenvolvida nos Estados Unidos da América;
NV Anhatomirim (M-16) - um navio-varredor da Classe Aratu, da Marinha do Brasil;
Midland M16, um modelo de carro da Midland F1 Racing;
Messier Object 16, mais conhecido como Nebulosa da Águia.
M-16 (álbum), álbum da banda de thrash metal alemã Sodom.

Ver também
MI6, o Departamento de Inteligência do Serviço Secreto Britânico.

Desambiguação